Busk har flere betydninger:
 Busk – en vedplante
 Busk (Gjellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjellerup Sogn
 Busk (Ukraine) – by i det vestlige Ukraine.